est une chanson de l'artiste américaine Cher issue de son septième album studio Gypsys, Tramps & Thieves. Elle sort en  en 1971 sous le label . Elle est la première chanson à retourner dans le top 10 du , quatre ans après .

Performance dans les hits-parades

Références 

Chanson contre le racisme et la xénophobie
Single musical sorti en 1971
Single numéro un dans le Billboard Hot 100
Single numéro un dans le Top Singles de RPM
Chanson interprétée par Cher